Коротенко — украинская фамилия.

Известные носители
 Коротенко, Анна Ивановна (1919—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Коротенко, Валерия (род. 1984) — азербайджанская волейболистка, игрок сборной Азербайджана.